Лисовићи могу бити:

 Лисовићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лисовићи (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ